Tohoué oder Tohouè bezeichnet:

 Tohoué, Arrondissement im Département Zou, Benin
 Tohouè, Arrondissement im Département Ouémé, Benin